Buckau steht für:
 Buckau (Magdeburg), Stadtteil von Magdeburg in Sachsen-Anhalt 
 Buckau (Herzberg), Ortsteil von Herzberg (Elster) in Brandenburg 
 Buckau (Buckautal), ein Dorf und Ortsteil von Buckautal in Brandenburg
 Buckau (Fluss), ein Flüsschen in Brandenburg 
 Buckau (Schiff), ein Schiff mit einem Flettnerrotor in den 1920er Jahren 

Siehe auch:
 Maschinenfabrik Buckau R. Wolf, ehemaliges Maschinenbau-Unternehmen mit Sitz in Magdeburg-Buckau
 Buckauer
 Bukau